Trški Vrh je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Krapine, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 393 stanovnika te 122 obiteljskih kućanstava.

Također pogledajte 

 Crkva sv. Marije Jeruzalemske u Trškom Vrhu

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji
Krapina